Березинка — топоним, гидроним:

 Березинка — река в России;

 Березинка — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 Березинка — посёлок в Навлинском районе Брянской области России;
 Березинка — село в Закарпатской области Украины.